Tectariaceae – rodzina paproci z rzędu paprotkowców (Polypodiales). Obejmuje 7 rodzajów z ok. 250 gatunkami. Są to paprocie naziemne rozprzestrzenione szeroko w strefie tropikalnej. W polskiej florze brak przedstawicieli tej rodziny.

Morfologia 

Kłącze zwykle krótkie, płożące do podnoszącego się, pokryte łuskami. Liście z blaszką niepodzieloną, podzieloną pierzasto lub podwójnie pierzasto, rzadko wielokrotnie. Zwykle na żyłkach, w ich kątach, czasem na blaszce obecne są włoski. Wiązki przewodzące zwykle otwarte i siateczkowato połączone. Zawijki nerkowate do tarczowatych, rzadko ich brak.

Systematyka 
W systemie Smitha i in. (2006) rodzina w rzędzie paprotkowców (Polypodiales), tak samo jest w systemie PPG I (2016). Rodzina ma pozycję siostrzaną w stosunku do kladu obejmującego rodziny Oleandraceae, dawaliowatych i paprotkowatych. Znajduje się w podrzędzie Aspleniineae H.Schneid. & C.J.Rothf. 2016 odpowiadającemu kladowi „eupolypods I” w systemie Smitha i in. (2006). 

 Pozycja filogenetyczna rodziny w rzędzie paprotkowców

 Wykaz rodzajów
 Arthropteris  J.Sm. ex Hook.f., Fl. Nov.-Zel. 2: 43. 1855
 Draconopteris  Li Bing Zhang & Liang Zhang, Taxon 65(4): 732, f.1a–b, f.3a–d. 2016
 Hypoderris  R.Br. in Wall., Pl. Asiat. Rar. (Wallich) 1: 16. 1829
 Malaifilix  Li Bing Zhang & Schuettp., Taxon 65(4): 733, f.1e–f, f.3e–f. 2016
 Pteridrys  C.Chr. & Ching, Bull. Fan Mem. Inst. Biol. Bot. 5(3): 129. 1934
 Tectaria  Cav., Anales Hist. Nat. 1(2): 115. 1799
 Triplophyllum  Holttum, Kew Bull. 41(2): 239. 1986

Przypisy 

Paprotkowce